La casa Jacint de Capmany és un edifici situat al carrer i el passatge dels Escudellers de Barcelona, catalogat com a bé cultural d'interès local.

Descripció 

Es tracta d'un edifici d'habitatges en cantonada de planta baixa i quatre plantes. La planta baixa s'articula a través d'arcs escarsers en totes les obertures, tant a l'entrada de l'edifici com als locals comercials, de les mateixes dimensions. La resta d'obertures s'articulen a partir d'un arc de llinda. A la cantonada del carrer d'Escudellers i el passatge del mateix nom presenta dos i tres portals respectivament. Disposa d'un revestiment de fusta semblant a totes les obertures. Al carrer Escudellers, dues grans arcades queden dividides per un pilar on hi ha un aparador de fusta i un escut al capdamunt amb un brau rampant. La part superior de les portes està acabada amb vidrieres decorades amb motius geomètrics. Totes les decoracions de fusta amb motius geomètrics i florals s'acosten a l'estètica modernista. Al passatge les obertures tenen una estructura de les mateixes característiques.

La planta baixa i l'entresol estan ocupades pel Grill Room, un antic cafè catalogat com a establiment d'interès (categoria E2). Al seu interior també destaca la decoració modernista: motllures de fusta amb motius florals i el mobiliari de formes curvilínies i materials ceràmics decorant les parets. L'espai es divideix en dos: una primera amb les barres, amb la funció de bar i una segona, a l'interior, destinada a menjador. Es conserven alguns mobles i elements originals com el moble boteller de darrera la barra, antics llums de gas, el moble del comptador, l'escala i la barana de l'entresòl.

Són remarcables les pintures de la primera planta de la façana, uns plafons de factura romàntica que simulen murals penjats i reprodueixen personatges orlats enmig de profusa ornamentació vegetal i que contribueixen en gran manera a potenciar el caràcter culte del carrer d'Escudellers de l'època. La resta de pisos tenen unes sanefes decoratives modernistes.

Història 
Èl 1862, l'indià de Canet de Mar Fèlix Carnesoltes i Misser (1782-1866) va demanar permís per a construir un edifici de planta baixa i quatre pisos a la cantonada occidental del carrer dels Escudellers amb el nou passatge del mateix nom, segons el projecte del mestre d'obres Josep Nolla.

La seva neta Francesca Roura i Carnesoltes estava casada amb el comerciant barceloní Jacint de Capmany i Bonfús, que el 1892 va demanar permís per a estucar i decorar-ne la façana amb unes pintures probablement obra del seu fill, el pintor i decorador Ricard de Capmany i Roura.

L'any següent, Francesca Roura va demanar permís per a construir-hi un àtic al terrat, segons el projecte de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, casat amb la seva germana Maria i que ja s'havia encarregat de la casa del matrimoni a Canet de Mar (vegeu casa Roura).

Grill Room 
A començaments del , el torinès Flaminio Mezzalama es va establir a Barcelona, amb l'objectiu d'introduir-hi el vermut, un aperitiu alcohòlic aleshores molt estès per Itàlia. El 1902 es van inaugurar dos cafès oberts per Mezzalama, tots dos decorats per Ricard de Capmany. El primer, ara desaparegut, estava situat al passeig de Gràcia i el del carrer dels Escudellers, obert uns mesos més tard, s'anomenà el Petit Torino. El revestiment de fusta exterior conserva avui encara pràcticament tots els seus detalls originals. En la decoració interior, que ha perdut la major part dels seus elements, hi van participar acreditats artesans de l'època com el tapisser Ventosa, que hi penjar les seves obres amb motius torinesos i imatges de la verema. els escultors Massana i Bussi, l'ebenista Calonje, el marbrista Bussi i el vitraller Gabarró, entre d'altres, que donaven a l'establiment una esplèndida imatge de riquesa artística.

El 1914, va passar a mans de Joan Alamany, que va canviar-li el nom a «Oriental Bar»; el 1916, a Pierre Porta, que el batejà com a «Grill Room»; el 1924, a Jaume Gibert i, finalment, a Agustí Bofarull.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 
 

Patrimoni monumental del Barri Gòtic
Edificis del barri Gòtic
Edificis eclèctics de Barcelona
Edificis d'indians de Catalunya
Cafès de Barcelona
Establiments modernistes de Barcelona
Carrer dels Escudellers